Monastyrez (ukrainisch ; russisch Монастырец) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Monastyrez (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Monastyrez (Sambir)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Monastyrez (Stryj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, Siedlungsgemeinde Schurawno, siehe Monastyrez (Stryj, Schurawno)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Monastyrez (Chust)

Siehe auch:
 Monastyryschtsche